

События 
 Поход Салманасара III в Сирию, взятие Каркемиша.

Скончались 
 (5 год Иорама израильского) — Умер царь Иудеи Иосафат, на престол взошёл его сын Иорам.
 Цинь-хоу (то есть «циньский князь»), ему наследовал сын Гун-бо (эра правления 847—845).
 князь Чу Сюн-янь, ему наследовал сын Сюн-юн (эра правления 847—838).

См. также

Примечания